Kuzněcov nebo Kuznetsov () může znamenat:

Příjmení
 Alex Kuznetsov (* 1987) – americký tenista ukrajinského původu
 Alexandr Kuzněcov (* 1992) – ruský herec
 Alexej Kuzněcov (běžec na lyžích) (1929–2003) – sovětský a ruský běžec na lyžích
 Alexej Kuzněcov (kytarista) (* 1941) – ruský kytarista
 Alexej Kuzněcov (plavec) (* 1968) – sovětský a ruský plavec
 Alexej Kuzněcov (politik) (1905–1950) – sovětský a ruský politik
 Alexej Kuzněcov (lední hokejista) (* 1983) – kazašský lední hokejista (brankář)
 Anatolij Borisovič Kuzněcov (1930–2014) – ruský herec
 Anatolij Vasiljevič Kuzněcov (1929–1979) – sovětský spisovatel
 Andrej Kuzněcov (* 1991) – ruský tenista
 Boris Kuzněcov – více osob
 Fjodor Isidorovič Kuzněcov (1898–1961) – sovětský generál
 Ivan Sergejevič Kuzněcov (1867–1942) – ruský architekt
 Ivan Vasiljevič Kuzněcov (1911–1970) – ruský filozof
 Jevgenij Kuzněcov (fotbalista) (* 1961) – sovětský a ruský fotbalista
 Jevgenij Kuzněcov (* 1992) – ruský hokejista
 Lev Kuzněcov (1930–2015) – sovětský šermíř
 Michail Kuzněcov – více osob
 Michail Vasiljevič Kuzněcov (1913–1989) – sovětský letec, generál
 Nikolaj Alexandrovič Kuzněcov (* 1973) – ruský reprezentant v dráhové cyklistice, stříbrný z olympiády v Atlantě
 Nikolaj Dmitrijevič Kuzněcov (1911–1995) – sovětský konstruktér leteckých a raketových motorů
 Nikolaj Gerasimovič Kuzněcov (1904–1974) – sovětský námořník, admirál a lidový komisař námořnictva
 Nikolaj Ivanovič Kuzněcov (1911–1944) – sovětský zpravodajec a partyzán, hrdina Sovětského svazu
 Nikolaj Jakovlevič Kuzněcov (1874–1948) – ruský entomolog
 Oleg Vladimirovič Kuzněcov (* 1969) – sériový vrah
 Pavel Varfolomějevič Kuzněcov (1878–1968) – ruský malíř
 Vasilij Kuzněcov (1932–2001) – sovětský desetibojař
 Vasilij Ivanovič Kuzněcov (1894–1964) – sovětský generál
 Vasilij Vasiljevič Kuzněcov (1901–1990) – sovětský politik a diplomat
 Vitalij Kuzněcov – více osob
 Vsevolod Kuzněcov – ruský herec a režisér

ženy ()
 Alesja Kuzněcovová (* 1992) – ruská judistka
 Ljalja Kuzněcovová (* 1946) – ruská fotografka
 Marija Nikolajevna Kuzněcovová (1880–1966) – ruská operní zpěvačka a tanečnice
 Světlana Kuzněcovová (1975) – ruská judistka a sambistka
 Světlana Kuzněcovová (* 1985) – ruská tenistka
 Tamara Kuzněcovová (vdaná Uldžabajevová) (* 1987) – kazachstánská sportovní lezkyně
 Tatjana Kuzněcovová (* 1946) – ruská filosofka

ostatní
 Třída Admiral Kuzněcov – třída sovětských letadlových lodí
 Admiral Kuzněcov – sovětská a ruská letadlová loď stejnojmenné třídy
 Kuzněcov NK-8, Kuzněcov NK-12 – letecké motory vyvinuté v konstrukční kanceláři N. D. Kuzněcova
 Kuznetsov (planetka) – planetka 2233 v hlavním pásu

Rozcestníky - příjmení